August Pettersson (Petersson, Petterson, Peterson) kan syfta på:

August Peterson i Hasselstad (1820–1905), lantbrukare och riksdagsman
August Petersson i Tuna (1829–1905), svensk lantbrukare och riksdagsman
August Pettersson i Österhaninge (1853–1912), kyrkoherde och riksdagsman
August Wilhelm Pettersson i Köping (1871–1923), filare och riksdagsman
August Peterson (litteraturvetare) (1895–1953), svensk litteraturvetare
Olof August Peterson (1865–1933), svensk-amerikansk paleontolog